Герман Гофман (Hermann Hoffmann, 1819—1891) — немецкий ботаник и миколог.

Биография 
Изучал сначала медицину в Гиссене и Берлине. С 1853 года работал профессором в Гиссене. Обладал чрезвычайно обширными сведениями по микологии, климатологии и географии растений. Производил опыты над изменяемостью видов, а в последнее время занимался преимущественно фенологией.

Труды 
 «Schilderung der deutschen Pflanzenfamilien» (1846);
 «Pflanzenverbreitung und Pflanzenwanderung» (1852);
 «Witterung und Wachstum od. Grundzüge der Pflanzen-Klimatologie» (1857);
 «Icones analyticae fungorum» (1861—1865);
 «Index fungorum» (1853);
 «Untersuchungen zur Bestimmung des Wortes von Species und Varietät» (l 869);
 "Ueber thermische Constanten und Accomodation (1875);
 «Zur Lehre von den thermischen Constanten der Vegetation» (1880);
 «Phänologische Beobachtungen in Mitteleuropa».

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Микологи Германии
Ботаники по алфавиту